Molekulska formula -{C8H19N}- se može odnositi na:

 Oktodrin
 Dibutilamin
 N,N-Diizopropiletilamin